Die Divizia A 1996/97 war die insgesamt 57. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga und die fünfte der Divizia A als nur noch zweithöchste Fußballliga. Foresta Fălticeni und CSM Reșița stiegen in die Divizia A auf.

Modus 
Die Liga wurde in zwei Staffeln mit jeweils 18 Mannschaften ausgetragen. Die zwei Sieger stiegen in die wieder umbenannte Divizia A auf, während die letzten zwei Vereine beider Gruppen in die drittklassige Divizia C abstiegen. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.

Staffel 1

Staffel 2

Weblinks 
 Saison 1996/97 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Divizia B auf rsssf.com (englisch)

Fußballsaison 1996/97
1996 97